Обрізка — процес відрізання краю, виступаючої частини, відрізання фрагменту від чогось.

 Обрізка рослин — сукупність методик у рослинництві які передбачають різноманітні техніки обрізки частин рослин для досягнення бажаних результатів рості, форми, плодоношення.
 Обрізка омолоджувальна, стовбурування — відрізання гілок 1,2,3 порядку із міркувань збереження дерева, омолодження крони, із міркувань безпеки.
 Обрізання крайньої плоті — оперативне втручання при фімозі.
 Лупара (зброя) — мисливська рушниця, при виготовленні якої обрізають блок стволів, але зберігють приклад.